Atlanta är ett släkte av snäckor. Atlanta ingår i familjen Atlantidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor